Прва лига Чехословачке у фудбалу је било највише фудбалско лигашко такмичење у Чехословачкој од 1925. до 1993. године.

Прваци

1925—1938

Бохемија-Моравска 1938—1944

1945—1993

Успешност по клубовима

Види још 
 Куп Чехословачке
 Прва лига Чешке
 Суперлига Словачке

Спољашње везе 
 РСССФ

Ч
Фудбал у Чехословачкој